Robert Hazen ist der Name folgender Personen:

* Robert Leonard Hazen (1808–1874), kanadischer Politiker
 Robert M. Hazen (* 1948), US-amerikanischer Mineraloge